— один из 23 специальных районов Токио. 

В Мэгуро расположено пятнадцать иностранных посольств и консульств. Здесь находится один из самых эксклюзивных жилых районов Токио (Какинокизака).

По состоянию на 1 мая 2020 года численность населения составляла 289 471 человек, плотность - 19,732 чел./км². Общая площадь района составляет 14,67 км².

География 

Мэгуро окружают четыре других специальных района Токио: Сибуя (на северо-востоке), Сэтагая (на западе), Ота (на юге) и Синагава (на юго-востоке).

Основные кварталы 
 Аобадай
 Дзиюгаока
 Комаба
 Мита
 Мэгуро
 Накамэгуро
 Накато
 Охаси
 Симомэгуро
 Ютендзи

Политика и правительство 
Нынешний мэр Аоки Эйдзи, беспартийный. Местный городской совет состоит из 36 избранных членов.

Экономика 
В Мэгуро базируются корпорации "Дон Кихот" (торговая сеть), "Топ Тур" (туризм), "Неко" (издательское дело). В районе расположены торговые центры и универмаги "Токю Плаза", "Атре".

Культура и образование 
 Художественный музей Мэгуро

Международные частные школы 
 Международная школа KAIS
 Международная школа Святой Марии

Галерея

См. также 
 Официальный сайт Мэгуро
 Wikivoyage: Tokyo/Meguro

Примечания 

Районы Токио